Болгария принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 7 женщин. Это были уже 4 подряд зимние Олимпийские игры, на которых болгарские спортсмены не завоёвывали ни одной медали.

Состав Олимпийской сборной Болгарии

Биатлон 

 Женщины

 Мужчины

Бобслей

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Женщины

 Мужчины

Санный спорт 

 Мужчины

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Состав команды

1994
Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года